Хазе — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Хазе, Дагмар (род. 1969) — немецкая пловчиха.
 Хазе, Пауль фон (1885—1944) — комендант Берлина (1940—1944), участник заговора 20 июля 1944 г.
 Хазе, Ребекка — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.